Mecklenburg County kan syfta på två olika countyn i USA:

 Mecklenburg County, North Carolina 
 Mecklenburg County, Virginia

Se även
Mecklenburg (olika betydelser)